Vincent – piosenka Dona McLeana
 Vincent – singel Sarah Connor
 Vincent – miasto i gmina we Francji
 Vincent – film krótkometrażowy  w reżyserii Tima Burtona (1982)
 Vincent – film w reżyserii Paula Coxa (1987)

Postaci:
 Alex Vincent – amerykański aktor
 Cerina Vincent – amerykańska aktorka
 Clovis Vincent – francuski lekarz neurolog i neurochirurg
 David Vincent – amerykański wokalista i basista
 Étienne Vincent – francuski rezydent w Księstwie Warszawskim
 François-André Vincent – francuski malarz neoklasycystyczny
 François-Nicolas Vincent – francuski rewolucjonista, kordelier
 Frank Vincent – włosko-amerykański aktor
 Gene Vincent – piosenkarz i gitarzysta rockowy
 Jean Vincent – francuski piłkarz i trener
 Jan-Michael Vincent – amerykański aktor i producent telewizyjny i filmowy
 Mary Sauer Vincent – amerykańska lekkoatletka
 Pierre Vincent – francuski lekkoatleta
 Sténio Vincent – prezydent Haiti
 Tony Vincent – amerykański piosenkarz i aktor
 Vinnie Vincent – amerykański gitarzysta

Miejscowości w USA:
 Vincent – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
 Vincent – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Vincent – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Vincent – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster

Zobacz też 
 St. Vincent
 Saint-Vincent
 Piramide Vincent – szczyt w Alpach Pennińskich
 Vickers Vincent – samolot wojskowy

en:Vincent